Rajd Wielkiej Brytanii 1988 (44. Lombard RAC Rally) – 44 Rajd Wielkiej Brytanii rozgrywany w Wielkiej Brytanii w dniach 20-24 listopada. Była to trzynasta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1988. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Harrogate.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja końcowa sezonu 1988 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1988
1988 w Wielkiej Brytanii
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1988